You’re My Thrill может означать: 

 «You’re My Thrill» — песня, написанная в 1933 году Джеем Горни и Сидни Клейром.

 You’re My Thrill — альбом Дорис Дэй 1949 года.
 You’re My Thrill — альбом Ширли Хорн 2001 года.